Flamininus ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Quinctius Flamininus, römischer Prätor 177 v. Chr.
 Lucius Quinctius Flamininus,römischer Konsul 192 v. Chr.
 Lucius Vitrasius Flamininus, römischer Suffektkonsul 122
 Titus Quinctius Flamininus (um 230 v. Chr.–174 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr
 Titus Quinctius Flamininus (Konsul 150 v. Chr.), Konsul 150 v. Chr.
 Titus Quinctius Flamininus (Konsul 123 v. Chr.), Konsul 123 v. Chr.

Siehe auch:
 Flaminius